

Cinema 
 Clancy – cortometraggio muto del 1910 diretto da Ray Myers

Geografia 
 Clancy – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Montana, nella contea di Jefferson

Persone 
 Abbey Clancy (1986) – modella e conduttrice televisiva inglese
 Edward Bede Clancy (1923-2014) – cardinale e arcivescovo cattolico australiano
 Kathryn B. H. Clancy (...) – antropologa statunitense
 King Clancy (1902-1986) – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese
 Sam Clancy (1980) – cestista statunitense
 Tom Clancy (1947-2013) – scrittore, sceneggiatore e autore di videogiochi statunitense

Altro 
 Clancy – nome proprio di persona